Об'єкти NGC
Об'єкти Колдуелла
Андромеда (сузір'я)
Планетарні туманності